Dingfelder steht für:

 Johannes Dingfelder, (1867–1945), deutscher Arzt und völkischer Politiker
 Dingfelder Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller